Колонија Сеис де Енеро има више значења:

 Колонија Сеис де Енеро (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Сеис де Енеро (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Сеис де Енеро (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику